Jakići je lahko:
 Jakići Dolinji (Hrvaška)
 Jakići Gorinji (Hrvaška)